

Codici 
 YAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Frances (Canada)
 yag – codice ISO 639-3 della lingua yámana
 YAG – codice ISO 3166-2:BF della Provincia di Yagha (Burkina Faso)

Sigle 
 YAG (yttrium aluminium garnet) – minerale sintetico di ittrio e alluminio utilizzato nella produzione dei laser a stato solido

Altro 
 Laser Nd:YAG, noto anche come YAG laser – tipo di laser a stato solido